Settsu steht für:

 Provinz Settsu
 Settsu (Osaka), Stadt
 Settsu (Schiff)